JoJo's Bizarre Adventure é um mangá escrito e ilustrado por Hirohiko Araki. Ele tem sido publicado pela editora Shueisha desde 1987. Sendo o segundo mangá mais longo da editora, ficado atrás apenas de Kochi-Kame.

A série em anime, exibida semanalmente, iniciou em 5 de outubro de 2012 no canal de televisão Tokyo MX .



Elenco
 Parte 1

 Parte 2

Episódios

Episódios
JoJo no Kimyo na Boken